|-
| 160601 - ||  || 8 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 160602 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160603 - ||  || 29 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 160604 - ||  || 8 octombrie 1999 ||  || 
|-
| 160605 - ||  || 12 octombrie 1999 || Kleť || Kleť
|-
| 160606 - ||  || 3 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160607 - ||  || 3 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160608 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160609 - ||  || 3 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160610 - ||  || 4 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160611 - ||  || 4 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160612 - ||  || 8 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160613 - ||  || 8 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160614 - ||  || 12 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160615 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160616 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160617 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160618 - ||  || 3 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160619 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160620 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160621 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160622 - ||  || 7 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160623 - ||  || 12 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160624 - ||  || 12 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160625 - ||  || 4 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 160626 - ||  || 3 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160627 - ||  || 1 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 160628 - ||  || 31 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160629 - ||  || 31 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 160630 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160631 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160632 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 160633 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160634 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160635 - ||  || 1 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160636 - ||  || 2 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160637 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160638 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160639 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160640 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160641 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160642 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160643 - ||  || 4 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 160644 - ||  || 5 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 160645 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160646 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160647 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160648 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160649 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160650 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160651 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160652 - ||  || 4 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 160653 - ||  || 11 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160654 - ||  || 11 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160655 - ||  || 11 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160656 - ||  || 5 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 160657 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160658 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160659 - ||  || 8 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160660 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 160661 - ||  || 13 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160662 - ||  || 5 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160663 - ||  || 9 decembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 160664 - ||  || 2 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160665 - ||  || 2 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160666 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160667 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160668 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160669 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160670 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160671 - ||  || 6 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160672 - ||  || 26 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160673 - ||  || 30 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160674 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160675 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160676 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160677 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160678 - ||  || 6 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160679 - ||  || 28 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160680 - ||  || 27 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160681 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160682 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160683 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160684 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160685 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160686 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160687 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160688 - ||  || 4 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160689 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160690 - ||  || 25 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160691 - ||  || 28 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160692 - ||  || 24 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 160693 - ||  || 24 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 160694 - ||  || 1 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 160695 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160696 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160697 - ||  || 4 iunie 2000 ||  || 
|-
| 160698 - ||  || 4 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 160699 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 160700 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-